

Architettura 
 Nuvola di Fuksas – nome con cui è noto l'edificio del Nuovo Centro Congressi di Roma, progettato da Massimiliano Fuksas
 Nuvola Lavazza – la sede direzionale della Luigi Lavazza S.p.A., nel quartiere di Borgo Aurora a Torino

Informatica 
 Nuvola – set di icone libere distribuite sotto la licenza libera GNU LGPL 2.1
 Nuvola di etichette – una rappresentazione visiva di etichette (tag) o parole-chiave usate in un sito web
 Nuvola di punti – un insieme di punti nella computer grafica

Musica 
 Nuvola – singolo di Side Baby e DrefGold del 2018
 Nuvola/Perché sei bella – singolo di Zucchero Fornaciari del 1983

Altro 
 Nuvola – idrometeora costituita da particelle di acqua condensata e/o cristalli di ghiaccio
 Nuvola  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Alfa Romeo Nuvola – concept car esposta al salone dell'automobile di Parigi nel 1996
 Nu.Vol.A. – associazione di volontariato della Provincia autonoma di Trento

Pagine correlate 
 Le nuvole
 Nuvole (disambigua)

Altri progetti